Renata Biserni (1950) – doppiatrice italiana
 Roberto Biserni (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano